Monument (monumento in varie lingue) può riferirsi a:

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Monument – città della Contea di El Paso, Colorado
 Monument – CDP della Contea di Lea, Nuovo Messico
 Monument – città della Contea di Grant, Oregon
 Monument – CDP della Contea di Centre, Pennsylvania

Musica 
 Monument – brano dei Depeche Mode del 1982, dall'album A Broken Frame
 Monument - The Soundtrack – album dal vivo degli Ultravox del 1983
 Monument – album degli Hallows Eve del 1988
 Monument – album dei Front Line Assembly del 1998
 Monument – album dei Seigmen del 1999
 Monument – album dei Never del 2000
 Monument – album dei Grand Magus del 2003
 Monument – album dei Blank & Jones del 2004
 Monument – album degli Scale the Summit del 2007
 Monument – album dei Blutengel del 2013
 Monument – singolo dei Keiino del 2021

Altro 
 Monument – stazione della metropolitana del Tyne and Wear nel Regnp Unito

Pagine correlate 
 Monuments